

Patronyme 

 Bernard de Bury (1720–1785), musicien français ;
 Blandine Bury (1980-), actrice française de télévision, de cinéma, et de théâtre ;
 Dominik Bury (1996-), fondeur polonais ;
 Elizabeth Bury (1644–1720), auteure de journal intime ;
 Friedrich Bury, (1763-1823), peintre allemand ;
 Jean Jacques Bury (1698-1734), orfèvre strasbourgeois ;
 Józef Bury (1961-), artiste, peintre, photographe polonais ;
 Kamil Bury (1995-), fondeur polonais ;
 Mairi Bury (1921-2009), femme politique, jardinière, aviatrice et philatéliste nord-irlandaise ;
 Michel Bury (1952-), tireur sportif français ;
 Pierre Bury (1430-1504), chanoine d'Amiens et poète ;
 Pol Bury (1922-2005), peintre et sculpteur belge ;
 Priscilla Susan Bury (1790-1870), botaniste et illustratrice britannique ;
 Richard de Bury (1287-1345), prélat et auteur anglais ;
 Richard de Bury (1730-1794), auteur français.

Toponyme

Belgique 
 Bury, section de la ville belge de Péruwelz en Région wallonne.

France 
 Bury, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Marieulles ;
 Bury, commune française de l'Oise ;
 Bury, municipalité québécoise du Haut-Saint-François 
 Notre Dame de Bury, établissement scolaire français du Val-d'Oise.

Royaume-Uni 
 Bury, village situé dans le Cambridgeshire ;
 Bury, ville du Grand Manchester ;
 Bury St Edmunds, bourg traditionnel du comté de Suffolk.

Pseudonyme 
 Stephen Bury, nom de plume de l'écrivain Neal Stephenson.

Voir aussi 
 


Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France